Il singolare del torneo di tennis International Women's Open 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrice Tracy Austin che ha battuto in finale Andrea Jaeger 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Tracy Austin (Campionessa)
 Martina Navrátilová (semifinali)
 Andrea Jaeger (finale)
 Hana Mandlíková (secondo turno)
 Barbara Potter (quarti di finale)
 Assente
 Mima Jaušovec (primo turno)
 Dianne Balestrat (primo turno)

 Kathy Jordan (terzo turno)
 Bettina Bunge (terzo turno)
 Barbara Potter (semifinali)
 Assente
 Anne Smith (quarti di finale)
 Leslie Allen (terzo turno)
 Jo Durie (secondo turno)
 Sue Barker (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

International Women's Open 1981